Rosice est un toponyme qui peut désigner :

Rosice, une ville du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Rosice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie